Santa Afra d'Augsburg (segle III - Augsburg, 304), màrtir d'existència dubtosa 
 Santa Afra (Sant Gregori), santuari a la vall de la Riera de Llémena al municipi de Sant Gregori (Gironès).